Seznam slovenskih gluhih športnikov dobitnikov medalj, ki so kdaj prejeli vsaj eno olimpijsko medaljo na olimpijskih igrah gluhih (OIG) -  - Deaflympics, svetovnih prvenstvih gluhih in evropskih gluhih bodisi da so zastopali SFR Jugoslavijo ali Slovenijo, bodisi da so se udeležili poletnih ali zimskih olimpijskih iger gluhih.

DOBITNIKI MEDALJ NA DEAFLYMPICS - OLIMPIJSKIH IGRAH GLUHIH 

Dobitniki medalj na olimpijskih igrah gluhih od 1953 dalje

ANTON KOGOVŠEK 
OIG:                         1953    OSLO (NOR), ZIMSKE

Dosežek:                  2. mesto

Športna panoga        alpsko smučanje, smuk

OIG:                         1953    OSLO (NOR), ZIMSKE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga         alpsko smučanje, kombinacija

MIRKO JERMAN 
OIG:                         1969    BEOGRAD (JUG), LETNE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga         Kolesarstvo, sprint na 1000 m 

OIG:                         1969    BEOGRAD (JUG), LETNE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        kolesarstvo, skupni seštevek-ekipno (All Around-Team)

OIG:                         1969    BEOGRAD (JUG), LETNE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        kolesarstvo, skupni seštevek-posamično (All Around-Individual)                                                                                                

OIG:                         1973    MALMÖ(ŠVE), LETNE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        kolesarstvo, kronometer

MARJAN LAMPELJ                                                        
OIG:                         1969    BEOGRAD(JUG), LETNE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        kolesarstvo, cestna dirka na 100 km 

OIG:                         1969    BEOGRAD (JUG), LETNE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga         kolesarstvo, skupni seštevek-ekipno (All Around-Team)

ANTON KLEPEC 
OIG:                         1969    BEOGRAD (JUG), LETNE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        kolesarstvo, skupni seštevek-ekipno (All Around-Team)

MAKS STOPAR                                                                                    
OIG:                         1969    BEOGRAD(JUG), LETNE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        gimnastika, skupni seštevek-ekipno (All Around-Team)

MARJAN PAVEU 
OIG:                         1969    BEOGRAD(JUG), LETNE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        gimnastika, skupni seštevek-ekipno (All Around-Team)

RUDOLF KROŠELJ 
OIG:                         1969    BEOGRAD (JUG), LETNE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        skok v vodo, deska 3 m

SAMO PETRAČ 
OIG:                         1993    SOFIJA (BOL), LETNE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        kolesarstvo, cestna dirka na 100 km

OIG:                         1995    YLLÄS (FIN), ZIMSKE

Dosežek:                  2. mesto

Športna panoga        alpsko smučanje, smuk

OIG:                         1995    YLLÄS (FIN), ZIMSKE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga         alpsko smučanje, veleslalom

OIG:                        1995    YLLÄS (FIN), ZIMSKE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        alpsko smučanje, slalom

OIG:                        1999    DAVOS (ŠVI), ZIMSKE

Dosežek:                  1. mesto

Športna panoga        alpsko smučanje, smuk

OIG:                        2003    SUNDSVALL (ŠVE), ZIMSKE

Dosežek:                  2. mesto

Športna panoga        alpsko smučanje, [smuk]

SABINA HMELINA 
OIG:                         1995    YLLÄS (FIN), ZIMSKE

Dosežek:                  1. mesto

Športna panoga        alpsko smučanje, [smuk]

OIG:                         1995    YLLÄS (FIN), ZIMSKE

Dosežek:                  2. mesto

Športna panoga        alpsko smučanje, veleslalom 

OIG:                         1995    YLLÄS (FIN), ZIMSKE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        alpsko smučanje, superveleslalom                                                                            

OIG:                         1999    DAVOS (ŠVI), ZIMSKE

Dosežek:                  2. mesto

Športna panoga        alpsko smučanje, superveleslalom

OIG:                         2003    SUNDSVALL (ŠVE), ZIMSKE

Dosežek:                  2. mesto

Športna panoga        alpsko smučanje, paralelni slalom

ALOJZIJA MEGLIČ 
OIG:                         1995    YLLÄS (FIN), ZIMSKE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        alpsko smučanje, smuk

OIG:                         1999    DAVOS (ŠVI), ZIMSKE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        alpsko smučanje, superveleslalom

OIG:                         2003    SUNDSVALL (ŠVE), ZIMSKE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        alpsko smučanje, smuk

ANJA DREV 
OIG:                         2015    HANTI-MANSIJSK (RUS), ZIMSKE

Dosežek:                  3. mesto

Športna panoga        alpsko smučanje, smuk

LEJA GLOJNARIČ 
OIG:                          2021    CAIXAS DO SUL (BRAZILIJA), LETNE

Dosežek:                             1. mesto 

Športna panoga                   atletika, sedmeroboj

OIG:                        2021    CAIXAS DO SUL (BRAZILIJA), LETNE

Dosežek:                             1. mesto 

Športna panoga                  atletika, skok v višino

IRIS BREGANSKI 
OIG:                          2021    CAIXAS DO SUL (BRAZILIJA), LETNE

Dosežek:                             3. mesto 

Športna panoga                   atletika, sedmeroboj

OIG:                        2021    CAIXAS DO SUL (BRAZILIJA), LETNE

Dosežek:                             3. mesto 

Športna panoga                  atletika, skok v višino

SLOVENSKA KOŠARKARSKA REPREZENTANCA GLUHIH 
Dosežek:          2. mesto          LETNE - RIM (ITA),   2001

BUDELLI Christian Alexander

DREKONJA Nejc

GROŠELJ Simon

JAKOFČIČ Miha

KRAJAČIČ Roman

LUKIĆ Saša

POTOČNIK Peter

RANKOVIĆ Peter

ŠEBJAN Damjan

STARC Domen

ZUPAN Miha

SLOVENSKA KOŠARKARSKA REPREZENTANCA GLUHIH 
Dosežek:          2. mesto         LETNE - MELBOURNE (AUS) 2005 

BIJOL Albert

BUDELLI Christian Alexander

DREKONJA Nejc

GROŠELJ Simon 

JAKOFČIČ Miha

PERIĆ Aleksandar

LUKIĆ Saša

POTOČNIK Peter

RANKOVIĆ Peter

ŠEBJAN Damjan

STARC Domen

ZUPAN Miha

DOBITNIKI MEDALJ NA SVETOVNIH PRVENSTVIH GLUHIH 

Dobitniki medalj na svetovnih prvenstvih gluhih od 1953 dalje

SLOVENSKA KOŠARKARSKA REPREZENTANCA GLUHIH          
Dosežek:          3. mesto         1. SP gluhih v košarki -  ATENE (GRE) 2002

BEŠIĆ Almir

BUDELLI Christian Alexander

DREKONJA Nejc

GROŠELJ Simon

JAKOFČIČ Miha 

KRAJAČIĆ Roman

LUKIĆ Saša 

RANKOVIĆ Peter

STARC Domen 

ŠEBJAN Damjan

MIRKO JERMAN 
SP:                           1974    VILLAFRANCA (ITA)

Dosežek:                  1. mesto 

Športna panoga         kolesarstvo, sprint na 1000 m

ANTON KLEPEC 
SP:                           1974    VILLAFRANCA (ITA)

Dosežek:                  3. mesto 

Športna panoga         kolesarstvo, cestna dirka na 100 km

EVA POTOČNIK ZORKO 
SP:                           2001    RIM (ITA)

Dosežek:                  1. mesto 

Športna panoga         judo, do 52 kg

SP:                           2004    MOSKVA (RUS) 

Dosežek:                  1. mesto 

Športna panoga         judo, do 52 kg

SP:                           2004    MOSKVA (RUS) 

Dosežek:                  1. mesto 

Športna panoga        judo, absolutno

ANJA DREV 
SP-mladinsko:                     2013    NESSELWANG (NEM)

Dosežek:                             2. mesto 

Športna panoga                   alpsko smučanje, smuk

                                                    

SP-mladinsko:                     2013    NESSELWANG (NEM)

Dosežek:                             3. mesto 

Športna panoga                   alpsko smučanje, superveleslalom

SP:                           2017    INNERKREMS (AVS)

Dosežek:                  3. mesto 

Športna panoga         alpsko smučanje, smuk

SP:                           2017    INNERKREMS (AVS)

Dosežek:                  3. mesto 

Športna panoga         alpsko smučanje, superkombinacija

JOŽE KEREC 
SP:                           1978    OBERSTDORF (NEM)

Dosežek:                  1. mesto 

Športna panoga        šah-ekipno 

SP:                           1982    PALMA DE MALLORCA (ŠPA) 

Dosežek:                  1. mesto 

Športna panoga        šah-ekipno 

SP:                           1986    ALBUFEIRA (POR)

Dosežek:                  1. mesto 

Športna panoga         šah-ekipno 

SP:                           1990    VESZPREM (MAD)

Dosežek:                  1. mesto 

Športna panoga        šah-ekipno 

SP:                           1984    WASHINGTON (ZDA) 

Dosežek:                   1. mesto 

Športna panoga         šah-posamezno

DOBITNIKI MEDALJ NA EVROPSKIH PRVENSTVIH GLUHIH 
                                                                                 

Dobitniki medalj na evropskih prvenstvih gluhih od 1953 dalje

JUGOSLOVANSKA KOŠARKARSKA REPREZENTANCA GLUHIH 
Dosežek:                   3. mesto          EP gluhih v košarki - TURKU (FIN), 1975 

KRALJ Jože 

PERČIČ Janez

SLOVENSKA KOŠARKARSKA REPREZENTANCA GLUHIH 
Dosežek:         3. mesto              EP gluhih v košarki - KRAKOV (POL), 1996 

BUDELLI Christian Alexander

JELEN Jože 

KOCJAN Janez

KRAJAČIĆ Roman

LEVSTIK Danijel 

LUKIĆ Saša 

MRŠA Šime 

PEVCIN Alfred

PODLOGAR Aleš

POTOČNIK Peter

RANKOVIĆ Peter

ŠEBJAN Damjan

SLOVENSKA KOŠARKARSKA REPREZENTANCA GLUHIH 
Dosežek:          1. mesto             EP gluhih v košarki - LJUBLJANA (SLO), 2004 

BUDELLI Christian Alexander

DREKONJA Nejc

GROŠELJ Simon

JAKOFČIČ Miha 

KRAJAČIĆ Roman

LUKIĆ Saša 

PERIĆ Aleksandar

POTOČNIK Peter

RANKOVIĆ Peter

STARC Domen 

ŠEBJAN Damjan 

ZUPAN Miha

SLOVENSKA KOŠARKARSKA REPREZENTANCA GLUHIH 
Dosežek:           2. mesto         EP gluhih v košarki - BAMBERG (NEM) 2008 

DREKONJA Nejc 

FABIJAN Miha 

JAKOFČIČ Miha 

KRAJAČIĆ Roman

LUKIĆ Saša 

MAKUC Matic

OREŠNIK Jan

PERIĆ Aleksandar

RANKOVIĆ Peter

STARC Domen 

ŠEBJAN Damjan 

ZUPAN Miha

SLOVENSKA KOŠARKARSKA REPREZENTANCA GLUHIH 
Dosežek:         1. mesto         EP gluhih v košarki - KONYA (TUR) 2012

JAKOFČIČ Miha 

JAVORNIK Klemen 

LUKIĆ Saša 

MAKUC Matic

MRŠA Šime 

OREŠNIK Jan

RANKOVIĆ Peter

STARC Domen 

ŠEBJAN Damjan 

VLAH Robert

ZUPAN Miha

ŽABOT Luka

SLOVENSKA REPREZENTANCA GLIHIH V KEGLANJU 
Dosežek:                   2. mesto          EP gluhih v kegljanju - CELJE (SLO), 2014 

Športna panoga                 Dvojice 

PEPERKO Aleš 

KLEMEN Tomaž

SLOVENSKA REPREZENTANCA GLIHIH V KEGLANJU 
Dosežek:                   1. mesto          EP gluhih v kegljanju - RITZING (AUT), 2018 

Športna panoga                 Ekipno 

PEPERKO Aleš 

KLEMEN Tomaž

HADŽIAGIĆ Esad

DRAGANJAC Dragutin

MAROLT Robert

ROK VEGELJ 
EP:                           1998    VILNIUS (LTU) 

Dosežek:                  3. mesto 

Športna panoga         plavanje, 1500 m kravl

MARINO KEGL 
EP- mladinsko:                   2012    KOBLENZ (NEM) 

Dosežek:                            1. mesto 

Športna panoga                 tenis, posamično

EP- mladinsko:                   2012    KOBLENZ (NEM) 

Dosežek:                            1. mesto 

Športna panoga                  tenis, mešani pari 

EP-  člani:                            2021    CHERSONISSOS - KRETA (GRE)                         

Dosežek:                            3. mesto 

Športna panoga                  tenis, posamezno

SABINA HMELINA 
EP:                           1992    SERRE CHEVALIER (FRA) 

Dosežek:                  2. mesto 

Športna panoga       alpsko smučanje, superveleslalom

EP:                           1992    SERRE CHEVALIER (FRA) 

Dosežek:                  3. mesto 

Športna panoga        alpsko smučanje, veleslalom

EP:                           2000    COURMAYEUR (ITA) 

Dosežek:                  2. mesto 

Športna panoga         alpsko smučanje, veleslalom

EP:                           2000    COURMAYEUR (ITA) 

Dosežek:                   3. mesto 

Športna panoga         alpsko smučanje, smuk

SAMO PETRAČ 
EP:                           1992    SERRE CHEVALIER (FRA) 

Dosežek:                  3. mesto 

Športna panoga         alpsko smučanje, veleslalom

EP:                           1996    SUNDSVALL (ŠVE)

Dosežek:                  1. mesto 

Športna panoga         alpsko smučanje, slalom

EP:                           1996, SUNDSVALL (ŠVE)

Dosežek:                  3. mesto 

Športna panoga         alpsko smučanje, smuk

EP:                           2000    COURMAYEUR (ITA) 

Dosežek:                  2. mesto 

Športna panoga         alpsko smučanje, smuk                 

EP:                           2004    FUSSEN (NEM) 

Dosežek:                  2. mesto 

Športna panoga         alpsko smučanje, smuk

ALOJZIJA MEGLIČ                                              
EP:                           1996    SUNDSVALL (ŠVE)

Dosežek:                   1. mesto 

Športna panoga         alpsko smučanje, smuk

EP:                           1996    SUNDSVALL (ŠVE)

Dosežek:                  3. mesto 

Športna panoga         alpsko smučanje, veleslalom 

EP:                           2000    COURMAYEUR (ITA) 

Dosežek:                  3. mesto 

Športna panoga         Alpsko smučanje, superveleslalom

EP:                           2004    FUSSEN (NEM) 

Dosežek:                  2. mesto 

Športna panoga         alpsko smučanje, superveleslalom                      

EP:                           2004    FUSSEN (NEM) 

Dosežek:                  3. mesto 

Športna panoga         alpsko smučanje, smuk

TADEJ ENCI 
EP:                           2015    BYDGOSZCZ (POL) 

Dosežek:                  3. mesto 

Športna panoga        atletika, tek na 400 m 

EP:                           2016    TORUN (POL)

Dosežek:                  1. mesto 

Športna panoga        dvoranska atletika, tek na 400 m

IRIS BREGANSKI 
EP-mladinsko:                     2018    SOFIJA (BOL)

Dosežek:                             1. mesto 

Športna panoga                   atletika, skok v višino, met kopja

EP-mladinsko:                     2018    SOFIJA (BOL)

Dosežek:                             2. mesto 

Športna panoga                  atletika, krogla

Seznami športnikov
Slovenski športniki